Eleonora van Engeland (1162-1214), dochter van koning Hendrik II van Engeland en Eleonora van Aquitanië, getrouwd met koning Alfons VIII van Castilië
 Eleonora van Engeland (1269-1298), dochter van koning Eduard I van Engeland
Eleonora van Engeland (1318-1355), dochter van koning Eduard II van Engeland